L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 5 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier Mandatory. Petra Kvitová remporte l'épreuve en simple, Ekaterina Makarova et Elena Vesnina celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Catherine Bellis et Serena Williams, des Allemandes Angelique Kerber et Laura Siegemund, de la Suissesse Timea Bacsinszky, de la Polonaise Agnieszka Radwańska et de la Tchèque Lucie Šafářová. Elles sont respectivement remplacées par Kateřina Siniaková, Wang Qiang, Donna Vekić, Zarina Diyas, Maria Sakkari, Aleksandra Krunić et Alison Van Uytvanck.

Lauréates 
Petra Kvitová remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Kiki Bertens. Il s'agit de son  à Madrid, après 2011 et 2015, et de son  sur terre battue.

En double, Ekaterina Makarova et Elena Vesnina remportent leur  ensemble en battant en finale Tímea Babos et Kristina Mladenovic. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2018 de la WTA
 Tournoi de tennis de Madrid (ATP 2018) : le tournoi masculin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2018
Madrid
Sport en Espagne en 2018
Tennis en mai 2018